Кокарево — название нескольких населённых пунктов:

 Кокарево — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Кокарево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловское муниципальное образование.
 Кокарево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Юровское муниципальное образование.
 Кокарево — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Кокарево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.